Ефимцево — название населённых пунктов в России:

 Ефимцево — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
Ефимцево — село в Ульяновском районе Калужской области.